Mystic Production – polska wytwórnia muzyczna

Miejscowości w USA:
 Mystic – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Mystic – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose

Inne:
 MYSTIC – system podsłuchów telefonicznych NSA